Зеле́нский се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине: Зеленский сельский совет — Ковельский район, Волынская область.
 Зеленский сельский совет — Верховинский район, Ивано-Франковская область.
 Зеленский сельский совет — Надворнянский район, Ивано-Франковская область.
 Зеленский сельский совет — Петровский район, Кировоградская область.
 Зеленский сельский совет — Бучачский район, Тернопольская область.